Stazione di Boscoreale (RFI)
Stazione di Boscoreale (Circumvesuviana)